Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 619 dans le monde.

 Route nationale 619 en France
  dans certains départements, en France